Åmsele kan syfta på:

Åmsele – tätort i Sverige
Åmsele församling – en tidigare församling inom Svenska kyrkan i Luleå stift
Åmsele kyrka – en kyrkobyggnad i Åmsele
 Åmsele distrikt – ett distrikt i Vindelns kommun och Västerbottens län
Åmsele flygbas – flygbas i Sverige
Åsele och Vilhelmina tingslag – tingslag i Sverige

Se även
 Åmselemorden